Saxen steht für:
 Sachsen (Heraldik), die Flügelknochen des Adlers

Saxen heißen folgende geographischen Objekte:
 Saxen, Marktgemeinde im Bezirk Perg, Mühlviertel, Oberösterreich  
 Saxen (Gemeinde Steinach), Ort im Wipptal bei Steinach am Brenner, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Saxen ist der Familienname folgender Personen:
 Stefan Saxen (* 1963), schweizerisch-deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Sax
 Saxe
 Sachsen (Begriffsklärung)